El término La Esmeralda puede referirse, en esta enciclopedia a:

Divisiones administrativas 
 La Esmeralda, una localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 La Esmeralda, una localidad de la Provincia de Cachapoal, Chile;
 La Esmeralda, una localidad de la Provincia de Panamá, Panamá;
 La Esmeralda, una localidad balnearia de La Angostura, Departamento de Rocha, Uruguay;
 La Esmeralda, una localidad del Estado Amazonas, Venezuela;

Escuelas
 "La Esmeralda", una escuela de pintura, escultura y grabado en México, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes;

Obras artísticas 
 La Esmeralda (1836), una ópera de Louise Bertin.
 La Esmeralda (1844), un ballet de Jules Perrot.